Ги Форже је освојио турнир. У финалу је победио Пита Сампраса резултатом 2:6, 7:6, 6:4.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Извори
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Синсинатија - мушкарци појединачно
Отворено првенство Синсинатија 1991.